Nikiasz (gr. , trl. Nikias) – imię greckie
 Nikiasz – wódz i polityk ateński (około 470-413 p.n.e.),
 Nikiasz – malarz, przedstawiciel szkoły attyckiej (druga połowa IV wieku p.n.e.),
 Nikiasz – garncarz, wsławiony pracami swojego malarza zwanego Malarzem Nikiasza (koniec V wieku p.n.e.),
 Nikiasz – lekarz króla Pyrrusa (III wiek p.n.e.),
 Nikiasz z Nicei – biograf (II wiek p.n.e.),
 Kurcjusz Nikiasz – gramatyk z Kos (I wiek p.n.e.),
 Nikiasz Soter – król indo-grecki, panujący ok. 90 – ok. 85 p.n.e.